Люньи́-Шампа́нь () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Сансерг. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18132.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к югу от Парижа, в 105 км юго-восточнее Орлеана, в 35 км к востоку от Буржа.

По территории коммуны протекает река Раньон ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 181 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 100 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 74 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 74,0 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 74 активных работали 66 человек (37 мужчин и 29 женщин), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 26 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Бийрон (XVIII век). Исторический памятник с 1995 года
 Церковь Сен-Фьякр (XV век)
 Кропильница (1494 год). Исторический памятник с 1891 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер